Мари́я Исабе́ль Панто́ха Марти́н (; род. 4 августа 1956, Севилья) — испанская певица. Имеет цыганские корни, родилась в Триане — районе Севильи, Испания. Выпустила более 25 альбомов, известна андалусским стилем.

Родилась в семье музыкантов: и дед, и отец Исабель были певцами. Её муж, матадор Франсиско Ривера Перес, известный как «Пакирри», умер 26 сентября 1984 года от ран, полученных во время корриды. Их сын Кико Ривера, получивший прозвище «Пакиррин», является популярной медийной личностью в Испании и известным персонажем испанской жёлтой прессы.

В 2013 году Исабель Пантоха была арестована по обвинению в отмывании денежных средств как сообщница своего любовника, бывшего мэра Марбельи Хулиана Муньоса в рамках расследования коррупционных преступлений в деле Малайя. Обвинительным приговором от 16 апреля 2013 года Исабель Пантохе было назначено наказание в форме лишения свободы сроком на 24 месяца и денежного штрафа в размере 1 млн 147 тыс. евро. С 21 ноября 2014 года отбывала наказание в тюрьме в Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья после отказа испанских судебных органов в условном освобождении, 4 декабря 2015 года получила разрешение на полусвободный график отбывания наказания.

Дискография 
 1974 — Fue por tu voz
 1975 — Que dile y dile
 1976 — Niña Isabela
 1978 — Y no estaba muerto, no, no
 1979 — 22 Abriles tengo
 1981 — A la limón!
 1981 — Amante, amante
 1982 — ¡Viva Triana!
 1983 — Cambiar por ti
 1985 — Marinero de luces
 1987 — Tú serás mi Navidad
 1988 — Desde Andalucía
 1989 — Se me enamora el alma
 1990 — La canción española
 1992 — Corazón herido
 1993 — De nadie
 1996 — Amor eterno
 1998 — Veneno
 1999 — A tu vera
 2002 — Donde el corazón me lleve
 2003 — Soy como soy: Grandes éxitos
 2003 — Mi Navidad flamenca
 2004 — Buena suerte
 2005 — By Pumpin' Dolls
 2005 — Sinfonía de la Copla
 2005 — Mi canción de Navidad
 2006 — 10 boleros y una canción de amor
 2010 — Isabel Pantoja

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Меццо-сопрано Испании